Влади́мир Миха́йлович Виногра́дов (2 августа 1921, Винница — 21 июня 1997, Москва) — советский дипломат, государственный деятель.

Образование 
 1944 год — Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева.
 1948 год — Всесоюзная академия внешней торговли.

Биография 
 1939—1943 — находился на действительной военной службе в РККА.
 1948—1950 — начальник Отдела торгового представительства СССР в Великобритании.
 1950—1952 — заместитель торгового представителя СССР в Великобритании.
 1952—1956 — заместитель начальника Управления торговли с западными странами Министерства внешней торговли СССР.
 1956—1962 — начальник Управления торговли с западными странами Министерства внешней торговли СССР.
 16 июля 1962 — 3 апреля 1967 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Японии.
 1967—1970 — заместитель министра иностранных дел СССР.
 9 октября 1970 — 4 апреля 1974 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Объединённой Арабской Республике — Египте.
 1974—1977 — посол по особым поручениям МИД СССР.
 29 января 1977 — 2 июня 1982 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Иране.
 28 мая 1982 — 15 июня 1990 — министр иностранных дел РСФСР. С 15 июня 1990 года после сложения российским правительством своих полномочий перед Верховным Советом РСФСР нового состава Виноградов в течение месяца исполнял обязанности министра (Был заменён на этом посту Козыревым А. В.).
 1982—1987 — член коллегии МИД СССР.
 1987—1988 — председатель правления общества дружбы «СССР—АРЕ».
 1988—1992 — первый заместитель председателя центрального правления общества «СССР—Финляндия».
 С 1990 года — на преподавательской работе в МГИМО.
 С 1992 года — председатель Комитета общественных организаций по содействию ближневосточному урегулированию.

Был первым председателем Совета Ассоциации дипломатических работников.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Член ВКП(б) с 1942 года.

9 апреля 1971 — 24 февраля 1976 — кандидат в члены ЦК КПСС.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол

Награды 
 орден Ленина (31.12.1966);
 орден Октябрьской Революции (31.07.1981);
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1958; ...);
 2 ордена Дружбы народов (1974; 27.12.1977);
 медали.

Сочинения 
 Виноградов В. М. Дипломатия: люди и события. Из записок посла. — М.: РОССПЭН, 1998. — 496 с.; тираж 2000 экз.; серия «Дипломатические мемуары»; ISBN 5-86004-163-2.
 Виноградов В.М. Египет: от Насера к Октябрьской войне. Из архива посла.  — М.: Институт востоковедения РАН, 2012. - 216 с.; тираж 300 экз; ISBN 978-5-89282-523-8
 Виноградов В. М. Наш Ближний Восток. Записки советского посла в Египте и Иране. - М.: Издательский дом Алгоритм, 2016. — 400 с.; тираж 1500 экз.;  серия "Мемуары под грифом "секретно" ISBN 978-5-906817-76-1

Примечания

Использованная литература 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — М: Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. ISBN 5-86564-033-X

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.
 Биография на сайте Международник. Ру
 Биография. «Великая Россия. Имена» — Энциклопедический справочник.
 Биография на сайте «Biografija.ru».

Выпускники Российского химико-технологического университета
Выпускники вузов Москвы
Послы СССР в Японии
Послы СССР в ОАР
Послы СССР в Египте
Послы СССР в Иране
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Заместители министра иностранных дел СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Министры иностранных дел РСФСР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС